Björkö naturreservat kan syfta på:

 Björkö naturreservat, Småland
 Björkö naturreservat, Uppland